Ungarische Rhapsodie – film del 1913 diretto da Rudolf Biebrach
 Rapsodia ungherese (Ungarische Rhapsodie) – film del 1928 diretto da Hanns Schwarz
 Cavalcata romantica (Ungarische Rhapsodie) – film del 1954 diretto da Peter Berneis e André Haguet